

Patronyme 
 Dan Gilroy est un scénariste et réalisateur américain, né le  à Santa Monica, Californie (États-Unis).
 Frank D. Gilroy est un scénariste, réalisateur et producteur américain né le  à New York, New York (États-Unis), mort le .
 Frederick Gilroy est un boxeur irlandais né le  à Belfast (Irlande du Nord) et mort le .
 John Gilroy est un monteur et producteur.
 Paul Gilroy (né le ) est un brillant sociologue anglais, dépositaire de la chaire de sociologie Anthony Giddens de la London School of Economics
 Rex Gilroy, essayiste australien
 Tony Gilroy est un scénariste plus particulièrement connu pour avoir écrit le scénario de la série Jason Bourne avec Matt Damon

Toponyme 
 Gilroy est une ville située dans le comté de Santa Clara, en Californie

Homonymie de patronyme